Júnior Gustavo Izaguirre Puerto (Tegucigalpa, 12 de agosto de 1979) é um futebolista hondurenho, que atua como defensor.

Carreira 
Jogou 25 partidas pela Seleção Hondurenha entre 2000 e 2007, marcando dois gols, e participando da histórica campanha dos Catrachos na Copa América de 2001. Por clubes, se destacou no Motagua, jogando também por Marathón e Victoria em seu país.

Izaguirre teve também uma passagem no tradicional clube uruguaio Peñarol, que durou uma temporada. Bastante afetado por lesões, o defensor disputou uma única partida pela equipe - única que ele atuou fora de seu país.

Atualmente, Izaguirre defende o Motagua, mesmo clube onde iniciou sua carreira profissional, em 1997.

Títulos
 Seleção Hondurenha 
Copa América de 2001: 3º Lugar

Futebolistas do Club Deportivo Marathón
Naturais de Tegucigalpa
Futebolistas do Fútbol Club Motagua
Futebolistas olímpicos de Honduras
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Jogadores da Seleção Hondurenha de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Futebolistas do Club Deportivo Victoria